Manevar (njem. Manöver, od fra. manœuvre, od lat. manu operare: raditi rukama) može značiti:
 manevar je pojedina radnja pri rukovanju nekim strojem ili upravljanju prometnim sredstvom.
 manevar u prenesenom značenju je pothvat ili postupak kojim se zaobilazno nastoji postići neki prikriveni cilj (lukavština, smicalica, varka, podvala i slično).
 manevar je pokret vojnih postrojba u boju, bitki ili vojnoj operaciji na nove položaje radi stjecanja prednosti pred protivnikom, postizanja iznenađenja, tempa i drugo. S obzirom na jačinu snaga te na ciljeve, manevar može biti taktički ili operativni, a s obzirom na vrstu operacija može biti u napadu ili u obrani. Manevarski rat pokretni je rat u kojem postrojbe napreduju ili se povlače, ne zadržavajući se pritom dugo na jednome prostoru. Suvremeno naoružanje i sredstva koja omogućuju brze prodore i pokrete velikih snaga, osnovni su uvjet za uspješno vođenje takva rata, koji prevladava od Drugog svjetskog rata do danas. Razvojem i uporabom oružja za masovno uništenje (nuklearno, kemijsko i biološko oružje), povećala se važnost brzoga premještanja te kratke i brze koncentracije snaga. Manevar je također vježba vojnih postrojba većih razmjera na moru, u zraku i na kopnu, ili simulacija ratnih djelovanja na zemljovidima ili računalima.
 Valsalvin manevar izvodi se srednje jakim pokušajem forsiranog izdisaja uz zatvorene dišne puteve (zatvorena usta i zatvoren nos). Valsalvin manevar služi u medicini za izjednjačavanje tlaka u bubnjištu srednjeg uha i okolini.

Izvori